Schijnwerper, een lamp die gericht naar een bepaalde plaats schijnt, of het licht van een dergelijke lamp
 Spotlight (software), een programma om bestanden en mappen te zoeken
 Spotlight (album), een album van Djumbo
 Spotlight (Jennifer Hudson), een album van Jennifer Hudson
 Spotlight (RTL 4), een voormalig belspelletjesprogramma op RTL 4
 Spotlight (Nickelodeon), een Nickelodeon-productie
 Spotlight (strips), een verzameling stripreeksen van uitgeverij Dupuis
 Spotlight (film), een dramafilm uit 2015